Focus:
 Музыка
  — джазовый альбом Стэна Гетца (1961)
 Focus — дебютный альбом американской метал-группы Cynic (1993).
 Focus — нидерландская группа прогрессивного рока, основанная в 1969 году и популярная в 1970-х.
 Focus — сингл американской певицы Арианы Гранде (2015).
 Периодика
  — итальянский научно-популярный журнал, издающийся с 1992 года.
 Focus — немецкий еженедельный информационно-политический журнал, издающийся издательством Burda-Verlag с 1993 года. 
  — польский ежемесячный научно-популярный журнал, издающийся с 1995 года.  
 Focus — английский ежемесячный научно-популярный журнал, издающийся с 1995 года под эгидой BBC Worldwide.  
  — шведский еженедельный информационный журнал, издающийся с 2005 года. 

 Продукция 
  — настольная игра, выпускаемая с 1964 года. 
 Ford Focus — легковой автомобиль, выпускаемый компанией Ford с 1998 года.
 Ford Focus — модификация автомобиля для американского рынка.
 Ford Focus III — легковой автомобиль, выпускаемый компанией Ford с 2011 года.
 HP FOCUS — микропроцессор компании Hewlett-Packard, выпущенный на рынок в 1982 году.
 Samsung Focus — коммуникатор, выпускаемый компанией Samsung с 2010 года.
 FocusWriter — свободный текстовый процессор. 

 Компании
  — немецкая компания по производству велосипедов, основанная в 1992 году. 
 Focus Features — американская кинокомпания, основанная в 2002 году.
 Focus Home Interactive — французская компания по производству компьютерных игр, основанная в 1996 году.
  — ирландская благотворительная организация, основанная в 1985 году.

См. также